Араповац може да се односи на:

 Араповац (Лазаревац) насељено место у градској општини Лазаревац, град Београд, Република Србија
 Араповац (Слуњ) насељено место у граду Слуњу, Кордун, Карловачка жупанија, Република Хрватска